Das Herreneinzel der Wimbledon Championships 1995 war ein Tenniswettbewerb in London.

Das Finale bestritten Boris Becker und Pete Sampras. Sampras gewann in vier Sätzen und verteidigte somit seinen Titel. Dies war sein dritter Triumph bei den Wimbledon Championships (nach 1993 und 1994) und sein sechster Grand-Slam-Titel insgesamt.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 Draw auf ATPWorldTour.com (englisch)
 Draw auf ITFtennis.com (englisch)

Herreneinzel
1995